Le Championnat britannique des voitures de tourisme 2008 était la  du championnat britannique des voitures de tourisme. Fabrizio Giovanardi a remporté son deuxième titre consécutif.

Engagés

Calendrier

Classement

Pilotes

Manufacturiers

Teams Championship 

* - BTC Racing perd tous les points pour trois changements de moteur.
** - Team Eurotech perd 10 points pour trois changements de moteur.
*** - L'équipe Air Cool & Team Halfords perdent 20 points pour quatre changements de moteur.

Sport automobile en 2008
Championnat de Grande-Bretagne des voitures de tourisme
2008 au Royaume-Uni